Дэвид Морис Робинсон по прозвищу «Адмирал» (; род. , Ки-Уэсте, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс», которой был выбран на драфте НБА 1987 года под общим первым номером. В составе «Спёрс» стал двукратным чемпионом НБА. Член Зала славы баскетбола с 2009 года и Зала славы ФИБА с 2013 года.

Биография 
Играл на позиции центрового. Учился в военно-морской академии США, в 1987 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс» и всю свою карьеру провёл в этом клубе (1989—2003). Двукратный олимпийский чемпион (1992, 1996), двукратный чемпион НБА (1999, 2003), лучший снайпер ассоциации сезона 1993/94 годов, MVP НБА сезона 1994/1995 годов, 10 раз входил в символическую сборную по итогам сезона (1991, 1992, 1995 и 1996 — первая команда, 1994 и 1998 — вторая команда, 1990, 1993, 2000 и 2001 — третья команда), а также 8 раз входил в символическую сборную защиты по итогам сезона (1991, 1992, 1995 и 1996 — первая команда, 1990, 1993, 1994 и 1998 — вторая команда), 10-кратный участник матча «Всех звёзд», чемпион мира 1986 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года. Он входит в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.

17 февраля 1994 года в матче с «Детройт Пистонс» Робинсон сделал 4-й в истории и последний на данный момент квадрупл-дабл в НБА.

11 сентября 2009 года Робинсон был включён в Зал славы баскетбола, в 2013 году — в Зал славы ФИБА.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Биография Дэвида Робинсона

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Военно-морской академии США
Морские офицеры США